

Toponymie

 Izdebnik est un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Izdebnik est un village de la voïvodie de Mazovie